Музыка к фильму (), также киномузыка – название ряда композиций, написанных специально для музыкального сопровождения кинофильма; данные композиции являются частью саундтрека. 
Обычно они пишутся одним композитором под руководством режиссёра и/или продюсера. Далее композиции исполняются оркестром, группой, инструментальными солистами, хором или певцами. Запись и последующее сведение этих исполнений производится звукорежиссёром.
Музыкальные композиции (в частности, песни) к фильму могут быть либо просто музыкальным сопровождением, либо непосредственной деталью сюжета (если персонажи фильма сами их исполняют или слушают соответствующую запись).
Изначально в терминологии кино индустрии звуковая дорожка () означала аудиозапись к фильму. При создании фильмов диалоги, звуковые эффекты и музыка записываются отдельно и потом объединяются в одну общую запись, которая в те времена представляла дорожку на видеоплёнке.

Оригинальный саундтрек () — термин, появившийся в начале 1950-х, и обозначающий вид музыкального альбома. Изначально задуманные кинокомпаниями как рекламная уловка для новых фильмов, саундтреки назывались «музыка из оригинального саундтрека к фильму» (). Позже выражение сократилось до «оригинальный саундтрек к фильму» (). Эти записи, как правило, были сделаны из музыкальной дорожки, так как представляли музыку без диалогов или звуковых эффектов.

В 1908 году Камиль Сен-Санс впервые написал музыку специально для фильма «Убийство герцога Гиза».

В 1946 году кинокомпанией MGM был снят мюзикл «», посвящённый биографии композитора «Бот Шоу» Джерома Керна. Саундтрек этого фильма впервые был выпущен как отдельный альбом — четыре 10-дюймовые 78 об/мин-пластинки. Только восемь произведений из фильма попало в альбом. Чтобы уместить песни на стороны пластинок, музыка была отредактирована. Это было сделано до появления магнитных лент, поэтому звукорежиссёру пришлось копировать отрывки с дисков, копировать эти отрывки с одного диска на другой, добавляя переходы и затухания, пока не будет сделано последнее сведение. Не стоит говорить, что качество таких записей оставляло желать лучшего.

В MGM Records назвали эти альбомы «альбомами оригинального состава». Они также ввели фразу «записано прямо со ». С годами термин «саундтрек» стал повсеместно употребляем к каждой записи из фильма, неважно, являлась ли эта запись взятой из фильма, или перезаписанной в студии.

Большинство саундтреков к фильмам издаются после того, как фильмы заканчивают свои показы в кинотеатрах.

Музыка из фильмов стала популярна лишь в эру долгоиграющих пластинок. Саундтрек Алекса Норта для фильма «Трамвай „Желание“» (1951) был выпущен на 10-дюймовой пластинке фирмой Capitol Records и продавался так хорошо, что фирма переиздала его на 12-дюймовой пластинке, с некоторой музыкой Макса Стайнера на другой стороне.

Первым композитором, музыка из саундтрека которого обрела массовую популярность, стал Генри Манчини, получивший «Эмми» и две «Грэмми» за музыку к сериалу «».

Саундтрек Стайнера к фильму «Унесённые ветром» записывался много раз, но затем фильм был перевыпущен в 1967 году, и MGM Records в конце концов выпустила альбом, записанный прямо со звуковой дорожки. Как и перевыпуск фильма в 1967 году, эта версия саундтрека была искусственно «доработана для стерео». В наше время Rhino Records выпустила саундтрек из «Унесённых ветром» на 2 CD с оригинальным монозвуком.

Один из самых продаваемых саундтреков к фильмам был саундтрек Джона Уильямса к фильму «Звёздные войны».

Есть некоторые исключения, в которых в саундтрек включена и дорожка диалога. Фильм Франко Дзеффирелли 1968 года «Ромео и Джульетта» (1968) был выпущен на 4 пластинках, как одна пластинка с музыкой и диалогами, и как альбом, содержащий только музыку. Саундтрек к фильму «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1966) был выпущен Warner Bros Records в виде двух пластинок, RCA Victor также выпустила две пластинки со всеми диалогами из фильма «Человек на все времена» (1966).

Среди композиторов, писавших и пишущих такую музыку: Говард Шор, Джон Уильямс, Алан Сильвестри, Габриэль Яред, Ханс Циммер, Джеймс Ньютон Ховард,  Эннио Морриконе, Эдуард и Артемий Артемьевы, Джеймс Хорнер, Владимир Косма, Клинт Мэнселл, Александр Зацепин, Исаак и Максим Дунаевские, Геннадий Гладков, Андрей Петров, Микаэл Таривердиев, Игорь Корнелюк, Евгений Крылатов, Александр Пантыкин, Владимир Дашкевич, Евгений Дога.

Литература 

 
 
 
 Shrek W., ed. Film and Television Music: A Guide to Books, Articles, and Composer Interviews. — Scarecrow Press, 2011. — ISBN 978-0-8108-7686-6.
 

Музыкальные жанры
Терминология кино и видео